Stillwater – miasto w Nowej Zelandii, w regionie Auckland

Miasta w USA:
 Stillwater – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
 Stillwater – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington, przedmieście Minneapolis-Saint Paul
 Stillwater – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Stillwater – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Stillwater – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga

Gminy w USA:
 Stillwater (ang.: Stillwater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Stillwater (ang.: Stillwater Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Stillwater (ang.: Stillwater Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Stillwater (ang.: Stillwater Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman

Hrabstwo w USA:
 hrabstwo Stillwater (ang. Stillwater County) – w stanie Montana